Бояна може да се отнася за:

 Бояна, женско име
 Бояна, село в Североизточна България
 Бояна, квартал на София
 Бояна, река на границата между Черна гора и Албания
 Бояна, изкуствен остров на река Бояна на границата между Черна гора и Албания
 Киностудия „Бояна“